Заполосный — название населённых пунктов в России:

 Заполосный — хутор в Михайловском районе Волгоградской области.
 Заполосный — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.